|-
| 13201 - ||  || 10 martie 1997 || Socorro || LINEAR
|-
| 13202 - ||  || 31 martie 1997 || Socorro || LINEAR
|-
| 13203 - ||  || 31 martie 1997 || Socorro || LINEAR
|-
| 13204 - ||  || 3 aprilie 1997 || Socorro || LINEAR
|-
| 13205 - ||  || 3 aprilie 1997 || Socorro || LINEAR
|-
| 13206 - ||  || 6 aprilie 1997 || Socorro || LINEAR
|-
| 13207 Tamagawa ||  || 10 aprilie 1997 ||  || 
|-
| 13208 Fraschetti ||  || 5 aprilie 1997 || Haleakala || NEAT
|-
| 13209 Arnhem ||  || 9 aprilie 1997 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 13210 - ||  || 30 aprilie 1997 || Socorro || LINEAR
|-
| 13211 Stucky ||  || 3 mai 1997 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 13212 Jayleno ||  || 3 mai 1997 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 13213 Maclaurin ||  || 3 mai 1997 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 13214 Chirikov ||  || 3 mai 1997 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 13215 ||  || 3 mai 1997 ||  || 
|-
| 13216 - ||  || 9 iunie 1997 ||  || 
|-
| 13217 Alpbach ||  || 30 iunie 1997 || Caussols || 
|-
| 13218 - ||  || 28 iunie 1997 || Socorro || LINEAR
|-
| 13219 Cailletet ||  || 30 iunie 1997 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 13220 Kashiwagura ||  || 1 iulie 1997 ||  || 
|-
| 13221 Nao || 1997 OY || 24 iulie 1997 ||  || 
|-
| 13222 Ichikawakazuo ||  || 27 iulie 1997 ||  || 
|-
| 13223 Cenaceneri ||  || 13 august 1997 ||  || 
|-
| 13224 Takamatsuda ||  || 10 august 1997 ||  || 
|-
| 13225 Manfredi ||  || 29 august 1997 ||  || 
|-
| 13226 Soulié || 1997 SH || 20 septembrie 1997 ||  || 
|-
| 13227 Poor ||  || 27 septembrie 1997 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 13228 ||  || 29 septembrie 1997 ||  || , T. Urata
|-
| 13229 Echion ||  || 2 noiembrie 1997 || Kleť || , 
|-
| 13230 - ||  || 1 noiembrie 1997 ||  || T. Urata
|-
| 13231 Blondelet ||  || 17 ianuarie 1998 || Caussols || 
|-
| 13232 - ||  || 20 martie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 13233 - ||  || 20 martie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 13234 Natashaowen ||  || 22 martie 1998 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 13235 Isiguroyuki ||  || 30 aprilie 1998 ||  || 
|-
| 13236 - ||  || 21 aprilie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 13237 - ||  || 21 aprilie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 13238 - ||  || 25 aprilie 1998 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 13239 Kana || 1998 KN || 21 mai 1998 ||  || 
|-
| 13240 Thouvay ||  || 18 mai 1998 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 13241 Biyo ||  || 22 mai 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 13242 - ||  || 22 mai 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 13243 - ||  || 22 mai 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 13244 Dannymeyer ||  || 26 iunie 1998 || Catalina || CSS
|-
| 13245 - ||  || 23 iunie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 13246 - ||  || 24 iunie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 13247 - ||  || 24 iunie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 13248 Fornasier ||  || 24 iunie 1998 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 13249 Marcallen ||  || 18 iunie 1998 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 13250 Danieladucato || 1998 OJ || 19 iulie 1998 ||  || , 
|-
| 13251 Viot || 1998 OP || 20 iulie 1998 || Caussols || 
|-
| 13252 - ||  || 18 iulie 1998 ||  || 
|-
| 13253 Stejneger ||  || 26 iulie 1998 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 13254 Kekulé ||  || 26 iulie 1998 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 13255 - ||  || 26 iulie 1998 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 13256 - ||  || 26 iulie 1998 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 13257 - ||  || 17 august 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 13258 Bej ||  || 17 august 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 13259 Bhat ||  || 17 august 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 13260 Sabadell ||  || 23 august 1998 || Montjoia || F. Casarramona, 
|-
| 13261 - ||  || 17 august 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 13262 - ||  || 17 august 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 13263 - ||  || 17 august 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 13264 - ||  || 17 august 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 13265 Terbunkley ||  || 17 august 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 13266 - ||  || 17 august 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 13267 - ||  || 17 august 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 13268 Trevorcorbin ||  || 17 august 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 13269 Dahlstrom ||  || 17 august 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 13270 - ||  || 17 august 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 13271 - ||  || 17 august 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 13272 Ericadavid ||  || 17 august 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 13273 - ||  || 17 august 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 13274 Roygross ||  || 17 august 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 13275 - ||  || 17 august 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 13276 - ||  || 17 august 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 13277 - ||  || 17 august 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 13278 Grotecloss ||  || 17 august 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 13279 Gutman ||  || 17 august 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 13280 Christihaas ||  || 17 august 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 13281 Aliciahall ||  || 17 august 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 13282 - ||  || 17 august 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 13283 Dahart ||  || 17 august 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 13284 - ||  || 17 august 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 13285 Stephicks ||  || 17 august 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 13286 Adamchauvin ||  || 20 august 1998 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 13287 - ||  || 29 august 1998 ||  || 
|-
| 13288 - ||  || 24 august 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 13289 - ||  || 24 august 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 13290 - ||  || 24 august 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 13291 - ||  || 24 august 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 13292 - ||  || 28 august 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 13293 Mechelen ||  || 26 august 1998 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 13294 - ||  || 25 august 1998 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 13295 || 1998 RE || 2 septembrie 1998 ||  || 
|-
| 13296 - || 1998 RV || 11 septembrie 1998 ||  || 
|-
| 13297 - || 1998 RX || 12 septembrie 1998 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 13298 Namatjira ||  || 15 septembrie 1998 || Reedy Creek || 
|-
| 13299 ||  || 4 septembrie 1998 ||  || 
|-
| 13300 ||  || 14 septembrie 1998 || Xinglong || Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-